Större busksmyg (Sericornis nouhuysi) är en fågel i familjen taggnäbbar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Större busksmyg förekommer på Nya Guinea och delas in i sex underarter med följande utbredning:
 Sericornis nouhuysi cantans – Vogelkop Mountains
 Sericornis nouhuysi adelberti – Adelbert Mountains
 Sericornis nouhuysi nouhuysi – Weyland, Nassau och Snowbergen
 Sericornis nouhuysi stresemanni – Central Highlands
 Sericornis nouhuysi oorti – Herzogberget och berg på Huonhalvön
 Sericornis nouhuysi monticola – höga bergstrakter i Owen Stanley-bergen

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Referenser

Externa länkar 

Taggnäbbar
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Nya Guinea